Romain-Rolland-Gymnasium ist der Name folgender Schulen:
 Romain-Rolland-Gymnasium (Berlin)
 Romain-Rolland-Gymnasium Dresden